

Italia 
 Stazione di Marino Laziale, sulla ferrovia Roma-Albano
 Stazione di Marino del Tronto-Folignano, sulla ferrovia Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto

Regno Unito 
 Stazione di Marino, sulla ferrovia Belfast-Bangor